Le Sonnet 63 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : AGainſt my loue ſhall be as I am now
With times iniurious hand chruſht and ore-worne,
When houres haue dreind his blood and fild his brow
With lines and wrincles,when his youthfull morne
Hath trauaild on to Ages ſteepie night,
And all thoſe beauties whereof now he's King
Are vaniſhing,or vaniſht out of ſight,
Stealing away the treaſure of his Spring.
For ſuch a time do I now fortifie
Againſt confounding Ages cruell knife,
That he ſhall neuer cut from memory
My ſweet loues beauty,though my louers life.
  His beautie ſhall in theſe blacke lines be ſeene,
  And they ſhall liue, and he in them ſtill greene.

Notes et références

Liens externes

Analysis
Cliffs Notes

063